1981 Голяма награда на Бразилия е 9-о за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 29 март 1981 година на пистата Жакарепагуа в Рио де Жанейро, Бразилия.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия